Это статья о музыкальном альбоме. Если вы искали статью о группе, см. The National.

The National — дебютный альбом инди-рок группы The National, вышел 30 октября 2001 года на лейбле Brassland Records. Текст композиции «29 Years» с этой пластинки позднее будет использован в песне «Slow Show» на альбоме 2007 года «Boxer». Человек, изображенный на обложке альбома — барабанщик группы Брайан Девендорф.

Список композиций

Продюсирование 
 Продюсеры — The National и Ник Ллойд.
 Пре-продакшн — Майк Брюэр и Джефф Салем.
 Запись и микширование — Ник Ллойд в Gretchen’s Kitchen (Бруклин, Нью-Йорк) и Gretchen’s Pantry (Нью-Хейвен, Коннектикут).
 Мастеринг — Уе Настаси в Sterling Sound (Нью-Йорк).
 Фотографии — Маурисио Кэри и Поуп Ратман.

Примечания 

Альбомы The National
Дебютные альбомы 2001 года